Унион и Прогресо има више значења:

 Унион и Прогресо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Унион и Прогресо (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Унион и Прогресо (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион и Прогресо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион и Прогресо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион и Прогресо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион и Прогресо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион и Прогресо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион и Прогресо, Лас Иглесијас (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Унион и Прогресо, Ел Техабан (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Унион и Прогресо (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Унион и Прогресо (Сан Кристобал Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Унион и Прогресо (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Унион и Прогресо (Сан Педро Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Унион и Прогресо (Сантијаго Нујо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Унион и Прогресо (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Унион и Прогресо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Унион и Прогресо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Унион и Прогресо (Исхуатлансиљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Унион и Прогресо (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Унион и Прогресо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Унион и Прогресо, Виља Нуева (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Унион и Прогресо (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику